Большой Хаптон:

 Хребет Большой Хаптон — горный хребет на севере Бурятии в Баунтовском районе.
 Пик Большой Хаптон — высшая точка хребта Большой Хаптон.